Ньюка́сл, Нью-Касл ( или New Castle) — англоязычный топоним:

Топонимы

Великобритания 
 Ньюкасл-андер-Лайм — город в графстве Стаффордшир.
 Ньюкасл-андер-Лайм (район) — район со статусом боро в графстве Стаффордшир.
 Ньюкасл-апон-Тайн — город в графстве Тайн и Уир.
 Ньюкасл-апон-Тайн (избирательный округ)
 Ньюкасл (аэропорт) — аэропорт города Ньюкасл-апон-Тайн.
 Ньюкаслский университет
 Ньюкасл (Даун) — город в Северной Ирландии.

США 
 Нью-Касл (округ) — округ в штате Делавэр.
 Нью-Касл (город, Делавэр) — город в одноимённом округе.
 Ньюкасл (Вайоминг) — город в штате Вайоминг.

Ирландия 
 Ньюкасл (Типперэри) — деревня в графстве Южный Типперэри.
 Ньюкасл (Уиклоу) — деревня в графстве Уиклоу.
 Ньюкасл (Южный Дублин) — (переписной) посёлок в графстве Южный Дублин.
 Ньюкасл-Уэст — (переписной) посёлок в графстве Лимерик.

Другие страны 
 Ньюкасл (ЮАР) — административный центр района Амаджуба в провинции Квазулу-Натал.
 Ньюкасл (Австралия) — город в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
 Ньюкасл (аэропорт, Австралия) — аэропорт города Ньюкасл.
 Ньюкаслский трамвай — трамвайная система города Ньюкасл.

Спорт 
 «Ньюкасл Фэлконс» — регбийный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн.
 «Ньюкасл Юнайтед» — футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн.
 «Ньюкасл Юнайтед Джетс» — футбольный клуб из города Ньюкасл (Австралия).
 «Ньюкасл Юнайтед» — название гибралтарского футбольного клуба «Линкольн Ред Импс» в 2002—2007 годах.

Прочее 
 Ньюкасл браун эль
 Ньюкасл (фильм) — фильм режиссёра Дэна Кастла, снятый в 2008 году.
 HMS Newcastle — лёгкий крейсер ВМС Великобритании.

См. также 
  — «ньюкасл» по-французски.